

Musique 
 Le blues est un genre musical.
 Le Blues est une forme musicale.
 La  Gamme blues est une gamme musicale.

Album 

 Blues est une compilation d'Eric Clapton ;
 Blues est une compilation de Bob Dylan ;
 Blues est une compilation posthume de Jimi Hendrix ;
 Blues est une compilation posthume (3CD) de Rory Gallagher paru chez Chess Records en 2019 comprenant que des versions inédites ().
 The Blues est un album de B. B. King ;
 The Blues est un album d'Alex Harvey.

Cinéma 

 The Blues est une série de films dédiée au blues.

Littérature 
 The Weary Blues, recueil de poèmes de Langston Hughes (1926).

Sport 

 Les Blues sont une équipe de Hockey établient à St-Louis
 Les Blues sont une équipe de rugby néo-zélandaise.
 Les Blues est le surnom de l'équipe de cricket de Nouvelles-Galles du Sud.
 Les Blues est le surnom de plusieurs clubs de football des îles Britanniques, parmi lesquels Chelsea, Birmingham City, Everton, Ipswich Town et Manchester City en Angleterre et Waterford United en Irlande.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre